А́дам Езе́рский (, р. 11 июля 1990, ) — испанский актёр польского происхождения. Больше всего известен своей ролью Горки Мартинеса в сериале «Физика или химия» телеканала Antena 3.

Карьера 
Вскоре после рождения сына семья Адама Езерского переехала из Польши в Испанию. Адам Езерский дебютировал в актёрской профессии, сыграв в фильмах «Мечты» в 2003 году, «Семь» в 2004 году и в телесериалах «» и «» в 2007. Также он играл в театре. С февраля 2008 года Езерский снимается в одной из главных ролей телесериала «Физика или химия» телеканала Antena 3 в качестве протагониста Горки Мартинеса. Обращая внимание на подростковые проблемы, такие как наркотики, лекарственная зависимость, анорексия и сексуальная ориентация, этот сериал вызвал много полемики. Коллега Езерского, актёр Хавьер Кальво, заявил, что он рассматривал вопросы, затронутые в сериале, как «реально существующие проблемы».

В 2009 году Езерский снимался в противопоставление персонажам актёров Antonio de la Torre, Raúl Arévalo и Вероники Санчес в фильме «». В 2010 году Адам Езерский сыграл в главной роли в фильме «Неудовлетворённое сексуальное напряжение».

В этом же году принимал участие в фильмах «», «», «Слово», и последний отснятый ТВ-фильм «Буря» Antena 3, который до сих пор не вышел.

В 2011 году возвращается на телевидение и принимает участие в эпизоде «Ангела или демона» и возвращается к «Физике или химии», чтобы отметить конец сериала с остальными товарищами по команде. Он также принимал участие при родах Паулы в двух последних сериях 6-го сезона. Также принимал участие в адаптации «» для Telecinco, который был отменен по низким рейтингам.

Недавно он подтвердил своё участие в комедии Antena 3, «» на 2012 год, которая будет выпущена в ближайшее время.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Персональный веб-сайт